Distrikt Cabana bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Cabana (Lucanas), Distrikt in der Provinz Lucanas (Region Ayacucho)
 Distrikt Cabana (Pallasca), Distrikt in der Provinz Pallasca (Region Ancash)
 Distrikt Cabana (San Román), Distrikt in der Provinz San Román (Region Puno)